DTB steht für:
 Darker Than Black Records, rechtsextremes Black-Metal-Label
 Denkmäler der Tonkunst in Bayern
 Deutsche Terminbörse
 Deutscher Taekwondo Bund
 Deutscher Tennis Bund
 Deutscher Tierschutzbund
 Deutscher Turner-Bund
 Internationaler Flughafen Silangit (IATA-Code), indonesischer Flughafen

dtb steht für:
 Kinabatangan Kadazan (auch: Eastern Kadazan; ISO-639-3-Code), eine der Nord-Borneo-Sprachen in Sabah, Malaysia

Abkürzung